Брахиле́на () — род растений семейства Астровые. Всего известно 15 видов растений данного рода. Они произрастают в субтропических районах Южной Африки, а также на острове Мадагаскар. Растения этого рода представляют собой небольшие кустарники и деревья. К исключениям можно отнести вид брахилена мерана, вырастающая до 40 м высотой и 1 м толщиной.

Ботаническое описание 
Представители данного рода — главным образом кустарники или деревья. Обычно они могут иметь один или несколько стволов, кора которых светло-коричневого цвета. Каждый ствол делится на несколько крупных ветвей, растущих сначала вверх, а затем горизонтально. Листья у них неравномерно зубчатые, расположены поочередно, либо по спирали. Цветки собраны в большие конечные метелки. На одном дереве цветки могут быть только либо женские, либо мужские.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 14 видов:

Примечания 

Чертополоховые
Флора Южной Африки
Флора Мадагаскара